

Lokalizacje

Indie 
 Rath – miasto

Niemcy 
 Rath – dzielnica Bedburga
 Rath – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Rath

Osoby 
 Alexander Rath – austriacki wioślarz
 Claudia Rath – niemiecka lekkoatletka
 Ernst vom Rath – niemiecki dyplomata
 Gerhard von Rath – niemiecki mineralog

Zobacz też 
 Raht
 Rat